La expresión juego de palma (en francés: jeu de paume) puede referirse a:

 Juego de palma, un juego de pelota muy popular en Francia hasta el siglo XVIII y antepasado del tenis;
 Juego de palma, un centro de arte situado en el jardín de las Tullerías, en París;
 Juramento del Juego de Pelota o Juramento del Juego de Palma, el compromiso de los diputados del Tercer Estado en los Estados Generales de 1789 de dotar a Francia de una Constitución. Este juramento se hizo en la sala de juego de palma del pueblo de Versalles.